Алекса́ндр Климе́нко — имя следующих персоналий:
 Клименко, Александр Александрович (род. 1983) — белорусский футболист, нападающий.
 Клименко, Александр Анатольевич (1970—2000) — советский и украинский спортсмен-легкоатлет.
 Клименко, Александр Васильевич (род. 1975) — украинский спортсмен-велосипедист.
 
 Клименко, Александр Витальевич (род. 1982) — украинский футболист.
 
 
 Клименко, Александр (род. 1968) — туркменский футболист.
 Клименко, Александр (род. 1985) — российский биатлонист.